Szilágyság erdélyi tájegység
Szilágyság hetilap Zilahon 1910-1944 közt